Alain de Greef (1947-2015), homme de télévision français, directeur des programmes de Canal+ ;
 Arthur De Greef (1862-1940), pianiste et compositeur belge ;
 Arthur De Greef (1992-), joueur de tennis belge ;
 Francis De Greef (né en 1985), coureur cycliste belge ;
 Guillaume De Greef (1842-1924), sociologue belge ;
 Hugo De Greef (né en 1953), directeur de théâtre belge ;
 Robbert de Greef (1991-2019), coureur cycliste néerlandais ;
 Walter De Greef (né en 1957), footballeur belge.